Mount Owen ist der Name

 folgender Berge:
 Mount Owen (Colorado) in der Ruby Range, USA
 Mount Owen (Wyoming) in der Teton Range, USA
 Mount Owen (Alberta) in der Bow Range in den kanadischen Rocky Mountains
 Mount Owen (Tasmanien) in der West Coast Range, Australien
 Mount Owen (Neuseeland)
 Mount Owen (Antarktika) im Palmerland auf der Antarktischen Halbinsel

 folgender Orte:
 Mount Owen (Kalifornien), früherer Name von Brown (Kalifornien)